Васи́лий Федоре́нко:
 Федоренко, Василий Владимирович (1919—1996) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Федоренко, Василий Иванович (1913—1943) — капитан, Герой Советского Союза.
 Федоренко, Василий Михайлович (1925—2004) — Герой Советского Союза.